A Dzsehuti ókori egyiptomi név; Thot isten nevének eredeti formája, emellett névként is előfordult. Ismert viselői:

 Dzsehuti, fáraó a második átmeneti korban (XVI. dinasztia)
 Dzsehuti, Ámon főpapja I. Jahmesz uralkodása alatt (XVIII. dinasztia)
 Dzsehuti, tábornok III. Thotmesz uralkodása alatt (XVIII. dinasztia)
 Dzsehuti, kincstárnok Hatsepszut uralkodása alatt (XVIII. dinasztia)

Ókori egyiptomi nevek